Dadelson ist der Familienname folgender Personen:

 Anne de Dadelsen (* 1944), französisch-schweizerische Pianistin
 Dorothee von Dadelsen (1920–2016), deutsche Journalistin
 Georg von Dadelsen (1918–2007), deutscher Musikwissenschaftler
 Hans-Christian von Dadelsen (* 1948), deutscher Komponist und Musikschriftsteller
 Jean-Paul de Dadelsen (1913–1957), französischer Journalist, Lyriker und Übersetzer